szczepienie – w ogrodnictwie, metoda uszlachetniania drzew owocowych i roślin ozdobnych.
 szczepienie – w medycynie, zabieg polegający na podaniu pacjentowi szczepionki.